Partido Liberal (1831) — vigente no período imperial;
 Partido Liberal (1985) — fundado por Alvaro Valle, existente no período 1985-2006;
 Partido Liberal (2006) — vigente atualmente.

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações